Штефан Кнолль (; 16 марта 1973, Оберстдорф, Бавария) — немецкий кёрлингист, второй в команде Германии на Олимпийских играх 2002 года.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (, ).
 : серебро (), бронза ().

Ссылки

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу